Бельгийские монеты евро — современные денежные знаки Бельгии. Евро был введён в стране 1 января 2002 года, заменив национальную валюту бельгийский франк.
На всех бельгийских монетах изображён профиль правящего монарха на момент выпуска. В период 1999—2013 гг. присутствовало изображение Альберта II, а с 2014 года профиль короля Филиппа. Также рядом с портретом расположена королевская монограмма, 12 звёзд ЕС и год выпуска монеты.

Дизайн национальной стороны

Серия 1, образца 1999 г.

Серия 2, образца 2008 г.

Серия 3, образца 2009 г. 
С 2009 г. Бельгия чеканит монеты нового образца. На монетах 2008 года был изменён портрет короля Альберта II, что противоречит Рекомендации Европейской комиссии. В результате новая серия чеканится с портретом образца 1999—2007 годов и расположением монограммы и обозначением года выпуска монеты образца 2008 года.

Серия 4, образца 2014 г. 
21 июля 2013 года король Альберт II отрёкся от престола, и правящим королём Бельгии стал его сын Филипп.

Тираж

Памятные и коллекционные монеты

Памятные монеты 

Как все страны входящие в еврозону, Бельгия имеет право выпуска по одной памятной монеты €2 в год. Кроме того, в 2007 была выпущена дополнительная монета в рамках серии «50-лет подписания Римского договора». Эти монеты имеет право свободного хождения по всей еврозоне.

Коллекционные монеты 

Помимо памятных монет, Бельгия также чеканит специальные коллекционные монеты из серебра и золота, номинальная стоимость которых варьируется от €5 до €100. Эти монеты не предназначены для использования в качестве средств наличного платежа. Они выпускаются в дань традиции чеканки серебряных и золотых монет.
Всего с 2002 по 2012 годы было выпущено 29 серебряных и 26 золотых монет.

Примечания

Ссылки 
 Монеты Бельгии на официальном сайте Европейского центрального банка
 Официальный сайт Королевского монетного двора Бельгии

Бельгия
Монеты Бельгии